Siedliszcze kan syfta på följande platser:

Polen 

 Siedliszcze (ort i Polen, Powiat włodawski), Lublins vojvodskap, 
 Siedliszcze (ort i Polen, Powiat chełmski, lat 51,19, long 23,16), Lublins vojvodskap, 
 Siedliszcze (ort i Polen, Powiat chełmski, lat 51,02, long 23,81), Lublins vojvodskap, 
 Siedliszcze (kommun), Lublins vojvodskap, Powiat chełmski,

Tjeckien 

 Sedliště (ort i Tjeckien, lat 49,72, long 18,37), 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar